Дэли — многозначный термин.

 Дэли — традиционная одежда монгольских народов.

Фамилия

 Дели, Бьорн (род. 1967) — норвежский лыжник, восьмикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира.
 Дели, Матс Мёллер (род. 1995) — норвежский футболист, полузащитник.

См. также 
 
 Дели